Джон Мур (* 1959) — американський письменник, автор серії пародійно-гумористичного фентезі «Принци Двадцятьох королівств», інженер-хімік.
 Джон Мур (1730—1805) — 88-й архієпископ Кентерберійський (1783—1805).
 Джон Мур (* 1990) — американський хокеїст, захисник. Виступає за «Аризона Койотс» у Національній хокейній лізі.
 Джон Мур (1939—2016) — професор антропології Флоридського університету.
 Джон Мур (1761—1809) — британський генерал в часі Піренейських війн.
 Джон Мур (* 1933) — британський лижник, учасник трьох зимових Олімпійських ігор.

 HMS Sir John Moore (1915) — один з моніторів типу «Лорд Клайв».